Боле́ва (также болава, боле) — народ в центральной Нигерии (штаты Баучи, Гомбе, Йоби и Плато). Численность около 160 тыс. человек (2005, оценка). Делятся на группы фика (анпика, пиика) и бара (мака). Болева родственны нгамо, гера и каре-каре.

Говорят на языке боле (боланчи) западночадской ветви чадской семьи языков. Письменность на основе латинского алфавита. Распространён также язык хауса.

По религии — мусульмане-сунниты, сохраняются культы предков, магия, ведовство.

Устная традиция возводит болева к жителям окрестностей города Кукава — столицы Борну. В XV веке они приняли ислам и переселились на современную территорию, основав город Даниски. В XVI веке создали эмират Фика, правитель которого (мой) считается главой болева.

Традиционная культура типична для Суданской подобласти Западной Африки. Основное занятие — ручное подсечно-огневое земледелие. Развито плетение, гончарство, ювелирное дело.

Жилище круглое с глинобитными стенами, часто с лепным орнаментом, поселения окружены изгородями из кустарника.

Сохраняются патрилинейные роды, культы предков и сил природы, фольклор.

Литература 
 Коротаев А. В. Сведения о народах, данные по которым использованы в монографии // Мердок Дж. П. Социальная структура. М.: ОГИ, 2003. С. 442.

Ссылки 
 

Народы Нигерии
Чадские народы
Народы Суданской подобласти